Andalucía hace referencia a varios artículos:

Geografía

En la península ibérica
  , comunidad autónoma española.
 Al-Ándalus, nombre árabe de la península ibérica.
 Andalucía Occidental, región de dicha comunidad.
 Andalucía Oriental, región de dicha comunidad.
 Alta Andalucía, región de dicha comunidad.
 Baja Andalucía, región de dicha comunidad.
 Cuatro reinos de Andalucía, denominación histórica de los reinos de Jaén, Sevilla, Córdoba y Granada.

En Sudamérica
 Andalucía (Valle del Cauca), municipio colombiano del departamento del Valle del Cauca.

En Estados Unidos
 Andalusia (Alabama), municipio del condado de Covington County.
 Andalusia (Illinois), municipio del condado de Rock Island.
 Andalusia (Bensalem Township), localidad del municipio de Bensalem Township, llamada así por la finca Andalusia.
 Andalusia (Florida), localidad en el estado de La Florida.
 Andalusia (finca), Lugar e Hito Histórico, que perteneció al banquero Nicholas Biddle, situada en el municipio de Bensalem Township, condado de Bucks, Pensilvania.
 Andalusia (Milledgeville), granja considerada Lugar Histórico, que fue propiedad de la escritora estadounidense Flannery O'Connor, situada en Milledgeville, condado de Baldwin, Georgia.

Milicia 
 Andalucía (F-72), fragata de la Armada Española en servicio desde 1974 hasta 2005;
 Punto Andalucía, zona militar secreta del Atlántico empleada por la marina alemana durante la Segunda Guerra Mundial.

Música 
 Andalucía, canción compuesta por John Cale e incluida en su álbum Paris 1919.
 Andalucía, canción compuesta por Bill Whelan e incluida en el espectáculo Riverdance y en su banda sonora.
 Andalucía, álbum musical publicado en 2002 por Tito & Tarántula.
 Andalusia, canción de Shiner e incluida en su álbum The Egg.
 Andalusia, canción compuesta por Joe Satriani e incluida en el álbum Professor Satchafunkilus and the Musterion of Rock.
 Suite Andalucía, composición musical de Ernesto Lecuona que incluye la pieza Andalucía, popularizada con la letra de Emilio de Torre y en inglés bajo el título The Breeze and I.

Publicaciones 
 La Andalucía, periódico editado en Sevilla entre 1857 y 1899.
 Nueva Andalucía (periódico), editado en Sevilla entre 1976 y 1984.
 Andalucía (revista), revista de pensamiento andalucista editada entre 1916 y 1920.

Además
 Andalucía (protista), un género de Excavata.